Niemcy:
 Wüstenfelde - dzielnica Loitz
 Wüstenfelde - część gminy (Ortsteil) Sundhagen w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen

Zobacz też:
 Groß Wüstenfelde
 Wüstenfeld
 Wüstenfelden